Бли́жнее — название населённых пунктов:

Россия 
 Ближнее — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Ближнее — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Ближнее — село в Джанкойском районе Крыма.
 Ближнее — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Ближнее — село в Городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете Крыма.

Украина 
 Ближнее — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.
 Ближнее — село в Городнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Ближний